Jaime Leopoldo Isabelino Enrique Alejandro Alberto Alfonso Víctor Acacio Pedro Pablo María de Borbón y Battenberg (La Granja, Segovia,  - San Galo, Suiza, ) fue infante de España y duque de Segovia.

Biografía 

Segundo de los hijos del rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia, nació el 23 de junio de 1908 a la 1:15 a.m. en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso (Segovia). Su bautizo se realizó el día 29 del mismo mes de su nacimiento en el Salón del Trono del Palacio de La Granja a cargo del patriarca de las Indias Occidentales y los padrinos fueron la infanta Isabel de Borbón y Borbón y el príncipe Leopoldo, regente de Baviera, representado por el infante Fernando de Baviera.

El infante se quedó sordo a los cuatro años tras una intervención quirúrgica por una doble mastoiditis.

En 1921, su padre le nombró caballero de la Orden del Toisón de Oro y por Reales Decretos de 7 de diciembre de 1925, le concedió el collar de la Orden de Carlos III y la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica. Seis años después, el 2 de febrero de 1931, Alfonso XIII también le entregó el collar de esta última orden y el 2 de marzo de aquel año fue nombrado comendador mayor vacante de la Orden de Calatrava, de la que ya era caballero desde 1928. Tuvo que abandonar España tras la proclamación de la II República.

Al renunciar a sus derechos sucesorios su hermano Alfonso para casarse con una mujer que no pertenecía a la realeza, su padre también le pidió a Jaime que hiciese lo mismo; éste aceptó la petición paterna y renunció el 23 de junio de 1933. Alfonso XIII lo consideraba incapacitado, al ser sordo, para poder ocupar el trono en caso de que la monarquía se restaurase en España. Desde entonces utilizó el título de duque de Segovia. En 1941, los legitimistas franceses consideraron a Jaime jefe de la Casa de Borbón y pretendiente al trono de Francia. Sus partidarios lo conocieron como Enrique VI de Francia y Navarra.

El 6 de diciembre de 1949, Jaime de Borbón intentó que su renuncia a los derechos de sucesión al trono de España fuese invalidada, oponiéndose a que su hermano Juan de Borbón fuese considerado jefe de la Casa Real. El 19 de julio de 1969, Jaime de Borbón renunció definitivamente a continuar reclamando sus posibles derechos dinásticos, cuando el príncipe Juan Carlos fue designado sucesor por el dictador Francisco Franco, al solicitarle este gesto su hijo Alfonso. Pero algunos años después trató que el dictador nombrara sucesor a su hijo y apartara de la sucesión a la jefatura de Estado a Juan Carlos.

Jaime de Borbón murió en el Hospital cantonal de San Galo, Suiza, el . Diez años después, el rey Juan Carlos I ordenó el traslado de sus restos al Monasterio de El Escorial.

Matrimonios y descendencia 
Jaime se casó morganáticamente el 4 de marzo de 1935, en la iglesia de San Ignacio de Loyola de Roma, con Emanuela de Dampierre, hija del noble francés Roger de Dampierre, vizconde de Dampierre, duque -pontificio- de San Lorenzo Nuovo y noble de Viterbo, y de su primera esposa, la princesa italiana Vittoria Ruspoli, de los príncipes de Poggio Suasa. Tuvieron dos hijos:

 Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Anjou, duque de Cádiz (1936-1989).
 Gonzalo de Borbón y Dampierre, duque de Aquitania (1937-2000).

Jaime y Emanuela de Dampierre se divorciaron el 6 de mayo de 1947 en Bucarest, Rumanía (el divorcio fue reconocido por el Tribunal de Apelación de Turín el 3 de junio de 1949, pero no en España).

El 3 de agosto de 1949, Jaime de Borbón se casó civilmente en Innsbruck con una cantante de ópera, Charlotte Luise Auguste Tiedemann, hija de Otto Eugen Tiedemann y Luise Amalia Klein. Charlotte era dos veces divorciada (de Franz Büchler y de Fritz Hippler), y era madre de una hija, Helga Charlotte Hippler.

Filmografía sobre su persona 
Durante la segunda quincena de septiembre de 2010, la cadena española Telecinco emitió una biopic sobre la vida de Alfonso de Borbón y Dampierre —uno de los hijos de Jaime de Borbón— en dos capítulos, titulado Alfonso, el príncipe maldito. El papel de Jaime fue interpretado por el actor Pedro Miguel Martínez.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 
 23 de junio de 1908- 23 de junio de 1933: Su Alteza Real el Serenísimo Señor Don Jaime de Borbón, infante de España.
 23 de junio de 1933 - 20 de marzo de 1975: Su Alteza Real el Infante Don Jaime de Borbón, duque de Segovia.

Órdenes

Reino de España 
 1921: Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro.
 7 de diciembre de 1925: Caballero del collar de la Insigne Orden de Carlos III.
 Orden de Isabel la Católica.
 2 de febrero de 1931: Caballero del collar.
 7 de diciembre de 1925: Caballero gran cruz. 
 Orden de Calatrava.
 2 de marzo de 1931: Comendador mayor.
 27 de marzo de 1928: Caballero.
 1925: Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
 Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza.
 1925: Condecorado con la Medalla del Homenaje de los Ayuntamientos a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.

Distinciones honoríficas extranjeras 
 6 de febrero de 1929: Caballero de la Orden del Elefante ().
 Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge ( Casa de Borbón-Dos Sicilias).
 Caballero gran collar de la Orden del Águila de Georgia ( Casa de Bagration).

Cargos 
 Presidente honorario del Patronato Nacional de Sordomudos y de Ciegos. 
 Alto Protector de Honor sobre todas las Instituciones de Sordomudos del Reino.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Ramón de Alderete: ...y estos Borbones nos quieren gobernar. Recuerdos de veinte años al servicio de S.A.R. Don Jaime de Borbón (1974. Ruedo ibérico)

Enlaces externos 
 

Infantes de España por nacimiento
Casa de Borbón en España
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Comendadores mayores de la Orden de Calatrava
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros del collar de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros de la Orden del Elefante
Grandes collares de la Orden del Águila de Georgia
Duques de España
Pretendientes al trono francés
Nobles sordos
Nobles de la provincia de Segovia
Nobles de España del siglo XX
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Infantes de España del siglo XX
Infantes de España (Casa de Borbón)
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
Condecorados con la Medalla del Homenaje de los Ayuntamientos a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia
Nacidos en el Real Sitio de San Ildefonso
Fallecidos en San Galo